Sofía Dorotea de Hannover (Palacio de Herrenhausen, Hannover, 16 de marzo de 1687-Berlín, Prusia, 28 de junio de 1757) fue la menor de los dos hijos del duque Jorge Luis de Brunswick-Luneburgo (luego rey Jorge I de Gran Bretaña) y de Sofía Dorotea de Brunswick-Luneburgo. Fue reina consorte en Prusia por su matrimonio con Federico Guillermo I de Prusia y madre de Federico II el Grande.

Primeros años 
Tras el divorcio de sus padres en 1694, Sofía y su hermano mayor Jorge Augusto —el futuro rey Jorge II— fueron separados de su madre, a la cual no volverían a ver nunca más.

Princesa de Prusia

Sofía Dorotea se casó por poderes el 28 de noviembre de 1706 con su primo Federico Guillermo, heredero del trono prusiano. La pareja se conocía desde la niñez al haber estado ambos al cuidado de su abuela Sofía de Wittelsbach, y ya desde entonces desarrollaron una antipatía mutua. Sofía Dorotea difería de su marido en numerosos aspectos, lo que afectó a su matrimonio. Una de las principales diferencias entre ambos era el amor de Sofía Dorotea por el entretenimiento. Federico Guillermo se planteó el divorcio el mismo año de la boda y, a juzgar por las cartas de Sofía Dorotea, la acusó de no querer casarse con él.

Reina de Prusia

Al ascender su marido al trono en 1713, Sofía Dorotea se convirtió en reina consorte de Prusia. Recibió el apodo de "Olympia" por su porte real. La reina y sus hijos vivieron aterrorizados por las palizas de Federico Guillermo, que podría haber padecido de porfiria.

Federico Guillermo vio con disgusto la ambición de Sofía Dorotea de casar a su hijo Federico con la princesa Amelia Sofía de Gran Bretaña, y a su hija Guillermina con Federico Luis, príncipe de Gales, ambos hijos de su hermano Jorge II. Acusó a Sofía Dorotea de haber dañado su relación con sus hijos y prohibió que volviera a verlos si él no estaba presente. A pesar de esta orden, sus hijos siguieron visitándola en secreto, lo que provocó que, al menos en una ocasión, Federico y Guillermina se vieran obligados a esconderse entre el mobiliario de la habitación de su madre al presentarse Federico Guillermo inesperadamente. Sofía Dorotea mantuvo una buena relación con su hijo Federico, más tarde conocido como "Federico el Grande", que siguió muy unido a ella y sintió profundamente su muerte. Ambos pasaban mucho tiempo en la biblioteca del palacio y su confianza era tal que Federico le informó de sus planes de escapar de la tiranía de su padre en 1728. Tras retirarse de la corte, Sofía Dorotea continuó la correspondencia con su hijo desde la fortaleza de Küstrin. 

Sofía Dorotea sentía interés por las artes, la ciencia, la literatura y la moda. A pesar de que su cara quedó marcada por las cicatrices de la viruela, mantuvo una figura atractiva incluso tras sus numerosos embarazos. Se la conocía por su orgullo y ambición, aunque su marido no le permitió ejercer ninguna influencia por creer que las mujeres debían dedicarse únicamente a criar a los hijos evitando así que dominaran a sus maridos. Federico Guillermo despreciaba los gustos de Sofía Dorotea por considerarlos frívolos, en especial, su interés por las apuestas. Se dice que cuando se encontraba en medio de un juego, Sofía tenía preparadas alubias para, en el caso de que apareciera su marido, pretender que no se estaba apostando dinero. Su comportamiento hacia ella ha sido descrito como duro y se tiene registro del uso de insultos al referirse a ella. Su brutal comportamiento con ella era tan conocido, que lo opuesto era recibido con sorpresa. 

En 1726, Sofía Dorotea heredó de su madre la suma de tres millones, momento en el que Federico Guillermo comenzó a tratarla repentinamente con mejores maneras. Al ser un hecho inusual, el embajador imperial informó de que el cambio de actitud se debía meramente al deseo de conseguir el dinero de su mujer. Al no recibir nunca ese dinero, dado que su hermano se negó a entregárselo, Federico Guillermo regresó a su comportamiento habitual hacia ella.

Sofía Dorotea falleció en el Schloss Monbijou, cerca de Berlín, el 28 de junio de 1757, a los 70 años de edad.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio, Sofía tuvo un total de catorce hijos, siete varones y siete hijas; de ellos, una hija y tres varones murieron en la infancia. El hijo mayor superviviente sucedería a su padre como el rey Federico II de Prusia, más conocido como Federico II el Grande.

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de Prusia del siglo XVIII
Consortes de la casa de Hannover

Sobrevivientes de viruela
Duquesas de Brunswick-Luneburgo
Nacidos en Hannover